Puttemansia — рід грибів родини Tubeufiaceae. Назва вперше опублікована 1902 року в роботі німецького міколога Пауля Крістофа Геннінгса

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Puttemansia відносять 21 офіційно визнаний вид:

Примітки

Джерела 
 Hennings, P. 1902. Fungi S. Paulensis I. a cl. Puttemans Collecti. Hedwigia. 41:104-118 — P.112

Посилання 
 Puttemansia  на Index Fungorum

Роди грибів
Плеоспоральні